Patrick Williams (1939-2018), compositore statunitense
Patrick Lee Williams (n. 2001), cestista statunitense